Joe Bennett (muzikant) (1969), Engels muzikant en schrijver.
 Joe Bennett (voetballer) (1990), Engels voetballer.